Rumunjska:
 Braşov (grad)
 Braşov (županija)